Helmut Altner ist der Name folgender Personen:

* Helmut Altner (Journalist) (* 1926), deutscher Journalist und Schriftsteller 
 Helmut Altner (Biologe) (* 1934), deutscher Biologe, Wissenschaftsmanager und Hochschullehrer